Це список молюсків, що вимерли в історичний час, приблизно, після 1500 року. Станом на вересень 2016 року Міжнародний союз охорони природи (IUCN) нараховує 311 вимерлих видів, 117 можливо вимерлих видів, 13 вимерлих у дикій природі видів, вісім вимерлих підвидів та п’ять вимерлих у дикій природі підвидів молюсків .

Черевоногі 
Відомо 281 вимерлий вид, 109 можливо вимерлих видів, 14 вимерлих в дикій природі видів, п'ять вимерлих підвидів та п'ять вимерлих в природі підвидів черевоногих.

Patellogastropoda 
Вимерлі види

 Lottia edmitchelli
 Lottia alveus

Стебельчастоокі 

Вимерлі види

Можливо вимерлі види

Вимерлі в дикій природі види

 

Вимерлі підвиди 

 

Вимерлі в дикій природі підвиди

Littorinimorpha 
Вимерлі види 

 

Можливо вимерлі види

Sorbeoconcha 

Вимерлі види 
 

Можливо вимерлі види 
 

Вимерлі в дикій природі види

Architaenioglossa 
Вимерлі види 

Можливо вимерлі види

Cycloneritimorpha 
Можливо вимерлі види

 Neritina tiassalensis

Hygrophila 

 

Можливо вимерлі види

 Stagnicola utahensis

Двостулкові 

Вимерлі види 
 

Можливо вимерлі види 
 

Вимерлі підвиди

Примітки 

вимерлі
Червоний список МСОП вимерлих видів (EX)
Вимерлі молюски